De Bruin ou de Bruin est un nom de famille néerlandophone qui renvoie à une personne aux cheveux bruns. C'est également un dérivé de l'anthroponyme germanique «  ».  C'est un nom courant aux Pays-Bas ( en 2007). 

Il existe plusieurs variantes :
 De Bruine, 
 , De Bruijne, 
 , , , 
 De Brun, De Brune, De Brunne,
 Broen, de Broen.

Équivalent(s) 
 Français :

Patronyme 
Il est notamment porté par :
 Christine de Bruin (1989-), bobeuse canadienne ;
 Corrie de Bruin (1976-), athlète néerlandaise spécialiste du lancer du poids et du lancer du disque ;
 Erik de Bruin (1963-), athlète néerlandais spécialiste du lancer du poids et du lancer du disque ;
 Michelle de Bruin (1969-), nageuse irlandaise ;
 Monique de Bruin (1965-), coureuse cycliste néerlandaise ;
 Petra de Bruin (1962-), coureuse cycliste néerlandaise.

Référence 

Patronyme néerlandais
Patronyme flamand